Körtner ist der Name von

 Ulrich H. J. Körtner (* 1957), evangelischer Theologe und Medizinethiker
 Ursula Körtner (* 1946), deutsche Politikerin (CDU) und Mitglied im Landtag Niedersachsen

Siehe auch:
 Kortner